Der VK Dynamo Moskau bezeichnet zwei unabhängige Volleyballvereine aus Moskau:
 VK Dynamo Moskau (Frauen)
 VK Dynamo Moskau (Männer)